Red Flag puede referirse a los siguientes conceptos:

 Red Flag Linux, distribución GNU/Linux lanzada en China.
 Red Flag, ejercicio internacional de entrenamiento de combate aéreo en Estados Unidos.